Mužská dvouhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do singlové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráčů. 

Vítězem se stal obhájce trofeje a třetí nasazený Francouz Gaël Monfils, jenž ve finále zdolal kanadského tenistu Félixe Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo desátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Devátý hráč žebříčku Monfils navázal na týden starý triumf z montpellierského Open Sud de France. Z Rotterdamu odjížděl s celkovou zápasovou bilancí 14–1, když si finále zahrál již v roce 2016.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2020
ATP Tour 2020